Meseritz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Polen sowie eines Ortes in der heutigen Ukraine: 

 Międzyrzecz, Kreisstadt in der Woiwodschaft Lebus
 Międzyrzecze (Sławoborze), Dorf in der Gemeinde Sławoborze, Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern
 Międzyrzec Podlaski, Stadt bei Biała Podlaska, Woiwodschaft Lublin
 Międzyrzecze (Supraśl), Dorf in der Gemeinde Supraśl, Powiat Białostocki
 Welyki Meschyritschi, Dorf in der Oblast Riwne

Meseritz ist der Familienname folgender Personen:

 Margarete Meseritz-Edelheim (1891–1975), deutsche Juristin und Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Velké Meziříčí, Groß Meseritsch in Tschechien
 Elisabeth Cruciger, geborene Elisabeth von Meseritz
 Meseritsch